Гамбија може бити:

Гамбија, држава у Африци.
Гамбија (река), река у западној Африци.